Prva liga Jugoslavije (1979/1980) była 52. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobyli Dragoljub Kostić (Napredak Kruševac) oraz Safet Sušić (FK Sarajevo), którzy strzelili po 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1979 w Europie
1980 w Europie